Bretagne Magazine est un titre pouvant faire référence à plusieurs publications :
 Bretagne Magazine, revue fondée en 1998 et toujours éditée, ayant pour thème la nature et les territoires bretons ;
 Bretagne Magazine, magazine édité entre 1965 et 1969, consacré au mouvement breton.